Приморские Альпы () — провинция Римской империи, одна из трёх небольших провинций, находившихся в Альпах на границе современных Франции и Италии.

Основным назначением этих провинций было поддержание в порядке дорог через альпийские перевалы. Приморские Альпы граничили с Нарбонской Галлией на западе, Коттскими Альпами на севере и Италией на востоке.

В 14 до н. э. область была взята под протекторат императором Октавианом Августом. Провинция на этом месте, по всей видимости, была организована при Нероне в 63 году, когда местному населению было предоставлено латинское право. Власть над провинцией была предоставлена прокуратору Августа. После реформ Диоклетиана, территория Приморских Альп была соединена с Коттскими Альпами и Нарбонской Галлией.

Столица Приморских Альп располагалась в Цеменелуме (, сейчас район города Ницца во Франции), а в поздней античности была перенесена в Эбуродонум.

Местное население состояло из трёх основных племен: лигуров, капиллатов и монтанов. Об этих народах упоминает поставленный Августом трофей. В провинции располагалось три когорты: cohors Ligurum et Hispaniorum, cohors II Ligurum и cohors Nauticorum.

Примечания

Литература 
 Davide Faoro, Novità sui Fasti equestri della Rezia, in Quaderni friulani di archeologia n. XVII, Trieste 2007, pp.97-120.